LPO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di La Porte, Indiana (Stati Uniti)
LPO – Lavoro e previdenza oggi, periodico scientifico di diritto del lavoro e della previdenza sociale